Монреаль-дель-Кампо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 89 км². Население — 2765 человек (на 2010 год). Расстояние — 54,7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 MonrealDelCampo.com
 Centro de Estudios del Jiloca
 Foro de Monreal del Campo

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля